MediaWatch har flere betydninger:
 MediaWatch.dk − dansk netportal, der bringer nyheder fra medieverdenen
 MediaWatch (ABC TV) – australsk TV-program